

Patronyme 
Francis Walter de Winton (1835-1901), officier de la British Army, premier administrateur-général de l'Association internationale du Congo, du  au premier , puis de l'État Indépendant du Congo, depuis le  jusqu'au mois d' ;
William Edward de Winton (1856-1922), zoologiste britannique ;
Robert de Winton (1868-1923), un joueur anglais de rugby à XV évoluant au poste de demi d'ouverture ou de demi de mêlée.

Géologie 
Formation de Winton, une formation géologique du début du Crétacé supérieur (Cénomanien et Turonien inférieur), située au Queensland en Australie.

Localité 
De Winton (Alberta), un hameau (hamlet) de Foothills N 31, situé dans la province canadienne d'Alberta ;
Le comté de Winton, une zone d'administration locale au nord du Queensland en Australie.

Voir aussi